Теличко — украинская фамилия. Известные носители:
 Теличко, Владимир Александрович (род. 1948) — заслуженный художник Украины 
 Теличко, Валентина Васильевна (род. 1948) — заслуженный художник Украины 

Теличко Денис Владимирович (род. 1992) - Ведущий Мероприятий, Ринг-Анонсер